David Brekalo – calciatore sloveno
 Ivanka Brekalo – attrice tedesca 
 Josip Brekalo – calciatore croato